Monospaces Chrysler peut désigner :
 Monospaces Chrysler (S), une série de monospaces produits et commercialisés par Chrysler en Amérique du Nord et en Europe de 1984 à 1990 ;
 Monospaces Chrysler (AS), une série de monospace produits et commercialisés par Chrysler en Amérique du Nord et en Europe de 1991 à 1995 ;
 Monospaces Chrysler (NS), une série de monospace pour passagers commercialisés par Chrysler des années-modèles 1996 à 2000 ;
 Monospaces Chrysler (RS), une série de monospace pour passagers commercialisés par Chrysler des années-modèles 2001 à 2007 ;
 Monospaces Chrysler (RT), une série de monospace pour passagers commercialisés par Chrysler à partir de l'année-modèle 2008.

Automobile Chrysler
Homonymie d'automobile